Gastronomia:
 la botifarra és un menjar molt típic dels territoris de parla catalana
 la butifarra és un entrepà típic del Perú
 Joc de cartes: el joc de la botifarra és un joc també molt típic de Catalunya
 Música: Pep Gimeno "Botifarra", cantaor de Xàtiva
 Societat: botifarres és el nom popular que rep la noblesa mallorquina.
 Sociologia: Botifarra (gest)